Il singolare  dell'Open de Rennes 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Josselin Ouanna, era il detentore del titolo, ma si ritirato nel match di 2º turno contro Stefano Galvani sul punteggio di 6–7(1), 7–6(4).

Alejandro Falla ha battuto in finale Thierry Ascione 6–3, 6–2.

Teste di serie

  Josselin Ouanna (secondo turno, ritiro a causa di infortunio alla coscia sinistra)
  Daniel Brands (secondo turno)
  Carsten Ball (primo turno, ritiro a causa di un mal di schiena)
  Kevin Anderson (quarti di finale)

 Alejandro Falla (campione)
 Arnaud Clément (primo turno)
 Stéphane Robert (primo turno)
 Thiago Alves (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Open de Rennes 2009